Marin Karmitz (1938-), exploitant, distributeur, producteur et réalisateur français ;
 Nathanaël Karmitz (1978-), producteur et exploitant de cinéma français.
Patronyme roumain